Cody Linley (Texas, 1989), actor estatunidenc
 Francis Linley (Doncaster, Yorkshire, 1771 - 1800), compositor anglès
 Thomas Linley (1733 - Londres, 1795), compositor anglès
 Thomas Linley (fill) (Bath, Somerset, 1756 - Grimsthorpe, Lincolnshire, 1778), compositor anglès
 Wilhelm Linley (Bath, Somerset, 1771 - Londres, 1835), compositor i músic anglès